L'artista – film del 2008
L'artista – album postumo di Enzo Jannacci del 2013